Мелкумя́н () — армянская фамилия. Русифицированная форма — Мелькумов.

Известные носители:
 Мелкумян, Ашот Галустович (1922—1984) — полный кавалер ордена Славы.
 Мелкумян, Грант Славович (род. 1989) — армянский шахматист, гроссмейстер.
 Мелкумян, Гурген Аллахвердович (1915—после 1985) — советский партийный и государственный деятель.
 Мелкумян, Наира Рафаэловна (род. 1953) — армянский политический, общественный и государственный деятель.
 Мелкумян, Тигран Меликсетович (1902—1974) — советский учёный-теплотехник, генерал-майор инженерной службы (1949).